Papa Nicolau V (Sarzana, 1397 - Roma, 1455), Papa de Roma del 1447 al 1455
 Nicolau V (antipapa) (~1258 - 1333), antipapa a Itàlia (1328-1330) durant el pontificat del papa Joan XXII (1316–1334) a Avinyó 
 Nicolau V d'Alexandria (1876 - 1939), papa i patriarca ortodox d'Alexandria i de tota l'Àfrica (1936-39)